Trip pode se referir a:

 Trip, revista de publicação mensal brasileira.
 TRIP Transporte Aéreo Regional do Interior Paulista, empresa aérea brasileira.
 Trip Hawkins, empreendedor norte-americano.
 Trip, apelido de personagem da série televisiva Star Trek: Enterprise.
 Jeanne Tripplehorn, atriz norte-americana.
 Wolfgang Graf Berghe von Trips, automobilista alemão.

Desambiguação